Бодрог:

 Бодрог — река в Словакии и Венгрии.
 Бодрог  — монитор типа «Темеш».